Орлов, Василий Иванович:
 Орлов, Василий Иванович (1792—1860) — русский поэт, переводчик, писатель-драматург.
 Орлов, Василий Иванович (1848—1885) — земский статистик.
 Орлов, Василий Иванович (1901—1979) — председатель Тургиновского колхоза им. С. М. Кирова, Герой Социалистического Труда (1969).
 Орлов, Василий Иванович  (1880—1943) — русский и советский историк и краевед.